Anthony Highmore kan syfta på:

* Anthony Highmore (1719–1799), engelsk tecknare
 Anthony Highmore (1758–1829), engelsk rättslärd